Ионе́ску () — румынская фамилия.

Известные носители 
 Ионеску, Александру (1903—1987) — румынский бобслеист.
 Ионеску, Атанасия (1935—1990) — румынская гимнастка, призёр Олимпийских игр.
 Ионеску, Константин (род. 1958) — румынский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Ионеску, Мариус (род. 1984) — румынский бегун на длинные дистанции.
 Ионеску, Нае (1890—1940) — румынский философ.
 Ионеску, Николае (1820—1905) — румынский политический и государственный деятель.
 Ионеску, Сабрина (род. 1997) — американская баскетболистка.
 Ионеску, Таке (1858—1922) — румынский политический и государственный деятель.
 Ионеску, Теодор (Онеску; 1899—1988) — румынский физик.
 Феофил (Ионеску) (1894—1975) — епископ Румынской православной церкви.
 Ионеску, Флорин (род. 1971) — румынский легкоатлет-стипльчезист.
 Ионеску, Элизабета (1935—2016) — румынская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1982), международный судья, шахматный литератор; преподаватель философии.
 Ионеску, Эммануил (1893—1949) — румынский авиационный командующий в годы Второй мировой войны.
 Ионеску, Эуджен (более известный как Эжен Ионеско; 1909—1994) — французский драматург румынского происхождения.

Двойные фамилии 
 
 Ионеску-Квинт, Мирча (1917—2017) — румынский политик
 Ионеску-Рион, Райку (1872—1895) — румынский учёный, литературный критик и публицист
 Ионеску де ла Брад, Ион (1819—1891) — румынский учёный-агроном, экономист.

См. также 
 Ионеско